Brederode bezeichnet

 Brederode, ein Adelsgeschlecht Hollands
 Schloss Brederode, eine Schlossruine in Velsen
 Brederode (Schiff, 1646), Flaggschiff der niederländischen Flotte

Brederode ist der Familienname folgender Personen
 Aart Brederode (* 1942), niederländischer Hockeyspieler
 Gijsbrecht van Brederode (1416–1475), Bischof von Utrecht
 Heinrich von Brederode (1531–1568), Burggraf von Utrecht
 Johann Wolfart van Brederode (1599–1655), Souveräner Herr von Vianen
 Karel Hendrik van Brederode (1827–1897), niederländischer Ingenieur und Architekt einer Vielzahl an Bahnhöfen
 Lancelot von Brederode († 1573), Vizeadmiral der Wassergeusen

 Wolfert Brederode (* 1974), niederländischer Pianist und Komponist